Pauget est un patronyme porté notamment par :

 Éric Pauget (1970-), homme politique français ;
 Georges Pauget (1947-), économiste français.